Shaping (kinesiska: 沙坪) är en häradshuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 51 kilometer sydväst om provinshuvudstaden Guangzhou. Shaping ligger  meter över havet och antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Shaping är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Hecheng,  km nordväst om Shaping. Trakten runt Shaping består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Guangdong

WP:Projekt Kina